Филлипп Накеллентуба Уэдраого (; род. 25 января 1945, Конеан, Французская Верхняя Вольта) — буркинийский кардинал. Епископ Уахигуя с 5 июля 1996 по 13 мая 2009. Президент епископской конференции Буркино-Фасо с 2001 по 2007. Архиепископ Уагадугу с 13 мая 2009. Кардинал-священник с титулом церкви Санта-Мария-Консолатриче-аль-Тибуртино с 22 февраля 2014.

Ссылки 
 Информация 

Кардиналы Буркина-Фасо
Кардиналы Франциска
Выпускники Папского Урбанианского университета